Euperilampus är ett släkte av steklar. Euperilampus ingår i familjen gropglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gropglanssteklar
Euperilampus